

Bułgaria 
 Kaługerowo – wieś w obwodzie Chaskowo
 Kaługerowo – wieś w obwodzie Pazardżik
 Kaługerowo – wieś w obwodzie sofijskim